Alfredo Moreno puede referirse a:

 Alfredo David Moreno (1980-2021), futbolista argentino-mexicano.
 Alfredo Moreno Charme, ingeniero y político chileno, ministro en los gobiernos de Sebastián Piñera.
 Alfredo Moreno Osorio, ingeniero español.
 Alfredo Moreno Echeverría, jinete y político chileno.